Лука Евдокимович Белянкин (1812—1874) — литератор, московский купец.

Биография 
Родился Лука Белянкин в 1812 году в семье купца. Участвовал (конторщиком, приказчиком) в деле отца, торговавшего свечами при Покровском соборе, затем в течение более 30 лет вёл дело самостоятельно. Отвлекаясь от монотонной обыденности, уносился фантазией в бурные моря и экзотические страны — писал приключенческие повести, адресованные детям и взрослым своего круга.

Умер 9 марта 1874 года в Москве в возрасте 66 лет.

Библиография

Очерки 
 «Исторические записки и сведения о Покровском и св. Василия Блаженного соборе… почерпнутые из достоверных источников»
 «Исторические записки о Фроловских, что ныне Спасские, Кремлёвских воротах…»
 «Описание Новгородского Софийского собора, основанное на сказании древних летописцев, с приложением вернейшего снимка с изображения Господа Вседержителя, находящегося в Новгородском Софийском соборе, в главном куполе»
 «О праздновании в Москве в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой Боголюбской, с приложением очерка жизни князя Андрея Юрьевича Боголюбского»
 «Сказание о жизни и чудесах святого блаженного Иоанна, Московского чудотворца (3 июля 1589 г.)»
 «Великий пост и Светлое Христово Воскресение, о том, как православные христиане встречают и проводят этот великий праздник»

Книги 
 «Думы, мысли, изречения и воспоминания в стихах и прозе»
 «Капитан корабля Белянкин, некоторые черты из жизни моряков в их домашнем быту в корабельной каюте и на палубе во время их плаваний по морям»
 Сборник стихотворений «Думы, мысли, изречения и воспоминания о прошлом в стихах и прозе»

Детския литература 
 «Приключения с индейцами на необитаемых островах»
 «Игра случая, или еще Робинсон Крузо, или еще путешественник»
 «Рассказы туриста для детей обоего пола и возраста о происшествиях, почерпнутых им из своей жизни из похождений и воспоминаний во время кругосветного его плавания»
 «Материнская любовь к детям, или рассказы и сказки»
 «Золотая рыбка»
 «Морские тайны, или рассказы пустынника, заброшенного судьбою на один из необитаемых островов Великого океана, и его с ними приключениях»
 «Незабудка, нравственные рассказы для девочек и мальчиков с осьмью картинками»
 «Кораблекрушение, или кто на море не бывал, тот досыта Богу не молился»

Примечания

Литература 
 

Купцы Российской империи
Купцы Москвы
Русские писатели XIX века
Родившиеся в 1812 году
Умершие 9 марта
Умершие в 1874 году
Умершие в Москве